Ла Сал има више значења:
 Робер Кавелије де ла Сал
 Округ Ла Сал (Луизијана)
 Ла Сал (Колорадо)
 Ла Сал (Минесота)